

Toponyme

Antarctique 
 L'Île Livingston dans les Îles Shetland du Sud

Livingston No. 331, Saskatchewan,

Livingston au Guatemala

Dont beaucoup de villes des États-Unis d'Amérique :

 Livingston dans l'Alabama.
 Livingston en Californie.
 Livingston en Caroline du Sud.
 Livingston en Géorgie.
 Livingston dans l'Illinois.
 Livingston dans le Kentucky.
 Livingston en Louisiane.
 Livingston dans le Montana.
 Livingston dans le New Jersey,
 Livingston dans l'État de New York,
 Livingston sur Staten Island dans l'État de New York,
 Livingston Manor dans l'État de New York,
 Livingston dans le Tennessee,
 Livingston dans le Texas,
 Livingston dans le Wisconsin,

 Plusieurs comtés et une paroisse de Louisiane : voir

Livingston est une petite localité de la région d'Otago dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Livingston est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
 Livingston en Écosse, dans le comté de West Lothian

 Livingston Football Club, un club écossais de football
 Livingston RFC, un club écossais de rugby à XV
 Livingston, Durham, en Angleterre
 Livingston Village, dans le comté de West Lothian

Patronyme

Autres personnalités 
 AzMarie Livingston (née en 1986), mannequin et actrice américaine
 Barry Livingston, acteur américain 
 Bob Livingston (né en 1943), personnalité politique américaine

 Charles L. Livingston (1800–1873), personnalité politique américaine
 Christopher C. Livingston, créateur du webcomic Concerned

 , réalisateur et producteur, associé à Star Trek
 Plusieurs  :
 Edward Livingston (1764–1836), Secrétaire d'État des États-Unis
 Edward Livingston (1796-1840), homme politique américain.
 Edward Philip Livingston (1779–1843), Lieutenant Gouverneur de New York 

 Fiona Livingston, actrice néerlandaise
 Henry Livingston Junior, (1748–1828), poète américain, auteur présumé du poème publié anonymement, A Visit from St. Nicholas
 Jack Livingston (1885-1944), acteur américain du muet
 Jack Livingston (1925-1988), écrivain américain, auteur de roman policier
 James Livingston (1747-1832), participa à la Révolution américaine, en commandant le  Régiment canadien pour l'Armée continentale
 Jamie Livingston (1956–1997), photographe, cinéaste et acteur de cirque
 Jay Livingston, compositeur américain (1915-2001)
 Jason Livingston (né en 1971), athlète britannique

 Jay Livingston (1915–2001), compositeur américain
 Jennie Livingston (née en 1962), réalisatrice et productrice américaine
 Loloma Livingston (1921-2010), femme politique fidjienne

Mike Livingston (1945-), joueur américain de football américain

 Neville O'Riley Livingston (1947-2021), membre du groupe de musique The Wailers sous le nom de Bunny Wailer.
 
 Philip Livingston (1716–1778), signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis
 Philip Livingston (1686–1749), homme politique américain

 Randy Livingston (né en 1975), joueur américain professionnel de basketball
 Rose Livingston (env. 1876 - 1975), militante américaine pour les droits des femmes

 Plusieurs  :
 (1654–1728)
  (1663–1725) 
 Robert Livingston (1688–1775)
 
 

 Robert Livingston (1746-1813), homme politique américain

 Ron Livingston (né en 1967), acteur américain

 Shaun Livingston (né en 1985), joueur américain professionnel de basketball

 Stanley Livingston (né en 1950), acteur et réalisateur américain

 Walter Livingston
 William Livingston

Compagnies aériennes 

  en Italie (2003-2010).
 New Livingston spa en Italie (à partir du 2011)

Titres 

 Un célèbre ouvrage de Richard Bach : Jonathan Livingston le goéland
 Le film tiré du précédent livre : Jonathan Livingston le goéland

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais
Patronyme anglais